Automobilclub steht für:
 historische Bezeichnung für Verkehrsclub
 Oldtimer-Club, Interessenverein für historische Fahrzeuge